Borgo San Martino è un toponimo di diverse località italiane
Borgo San Martino – comune della provincia di Alessandria
Borgo San Martino – frazione di Cerveteri nella città metropolitana di Roma
Borgo San Martino – località (non frazione) di Meduno in provincia di Pordenone
Borgo San Martino – frazione di Pecetto Torinese nella città metropolitana di Torino